Культура Африки — культура народов Африки.

Кухня 
см. Кухня (традиции)
 Африканская кухня

Одежда 
см. Одежда, Мода

Искусство Африки 

Стоит иметь в виду, что «африканское искусство» включает в себя произведения множества различных культур, зачастую генетически или диффузионно не связанных друг с другом, однако, по мнению некоторых исследователей, для большинства продуктов «африканской культуры» свойственны общие черты.

Музыка 

Под термином «африканская музыка» часто могут понимать музыку народов южнее пустыни Сахара. Музыка отличается сложной ритмической структурой и своеобразием музыкальных ладов у каждой этнической группы. Важную роль в традиционной музыке играют разнообразные ударные (барабаны, санса, ксилофон) и духовые инструменты (различные варианты флейты, рога). Из струнных инструментов используется музыкальный лук, арфа, кора, мбет, струнно-духовой инструмент гура и другие. Многие африканские языки — тональные, что сыграло роль в соответствующих речи повышениях и понижениях тона в музыкальных композициях.

Профессиональная музыка Африки начала складываться в древнейший период, активизировался данный процесс в период средневековых государств (Гана, Мали, Сонгаи, Канем-Борну, Конго, Буганда, Мономотапа и другие).. Ритмы «чёрной Африки» через афроамериканскую культуру сыграли значительную роль в возникновении таких музыкальных стилей XX века, как джаз, блюз и рок-н-ролл.

Литература 

В понятие африканской литературы самими африканцами включается как письменная, так и устная литература. В сознании африканцев форма и содержание неотделимы друг от друга. Красота изложения используется не столько ради неё самой, сколько для построения более эффективного диалога со слушателем, и красота определяется степенью правдивости изложенного.

Устная литература Африки существует как в стихотворной форме, так и в форме прозы. Поэзия, часто в песенной форме, включает собственно стихотворения, эпосы, ритуальные, хвалебные песни, любовные песни и др. Проза — чаще всего рассказы о прошлом, мифы и легенды, часто с трикстером как центральным персонажем. Эпос о Сундиата Кейта, основателе древнего государства Мали — важный образец устной литературы доколониального периода.

Первая письменная литература Северной Африки зафиксирована в египетских папирусах, также писалась и на греческом, латинском и финикийском языках (источников на финикийском осталось крайне мало). На латинском писали Апулей и Святой Августин. Стиль Ибн Хальдуна, философа из Туниса, заметно выделяется среди арабской литературы того периода.

В колониальный период африканская литература в основном касалась проблем рабства. Первым англоязычным произведением считается роман Джозефа Эфрахима Кейсли-Хэйфорда «Свободная Эфиопия: очерки о расовой эмансипации», изданный в 1911. Хотя роман и балансировал между вымыслом и политической пропагандой, он получил позитивные отклики в западных изданиях.

Тема свободы и независимости всё чаще поднималась перед окончанием колониального периода. После обретения большинством стран независимости африканская литература совершила гигантский скачок. Появилось множество писателей, произведения которых получили широкое признание. Произведения писались как на европейских языках (в основном это французский, английский и португальский), так и на автохтонных языках Африки. Основными темами произведения постколониального периода были конфликты: конфликты между прошлым и настоящим, традицией и современностью, социализмом и капитализмом, личностью и обществом, коренными народами и пришлыми. Также широко освещались социальные проблемы вроде коррупции, экономических сложностей стран с новообретённой независимостью, правами и ролью женщины в новом обществе. Женщины-писательницы сейчас гораздо более широко представлены, чем в колониальный период.

Первым африканским писателем постколониального периода, получившим Нобелевскую премию по литературе, стал Воле Шойинка (1986). До этого только Альбер Камю, родившийся в Алжире, был награждён этой премией в 1957.

С 1980 вручается награда Нома за выдающиеся литературные произведения.

Кинематограф 

В целом кинематограф Африки развит слабо, исключение составляет лишь киношкола Северной Африки, где с 1920-х годов снималось множество фильмов (кинематографы Алжира и Египта).

Так Чёрная Африка долгое время своего кино не имела, и служила лишь декорацией для фильмов, снимаемых американцами и европейцами. Например, во французских колониях коренному населению запрещалось снимать кино, и лишь в 1955 году сенегальский режиссёр Полен Суману Вьейра снял первый франкофонный фильм L’Afrique sur Seine («Африка на Сене»), и то не на родине, а в Париже. Снималось также некоторое количество фильмов с антиколониальным настроением, которые были запрещены вплоть до деколонизации. Лишь в последние годы, после обретения независимости, начали развиваться национальные школы в этих странах; прежде всего это ЮАР, Буркина Фасо и Нигерия (где уже сформировалась школа коммерческого кино, получившая название «Нолливуд»). Первым фильмом, получившим международное признание, стала лента сенегальского режиссёра Усмана Сембене «Чёрная девушка» о непростой жизни горничной-негритянки во Франции.

С 1969 (заручился поддержкой государства в 1972 г.) в Буркина-Фасо каждые два года проводится крупнейший на континенте фестиваль африканского кино FESPACO. Североафриканской альтернативой этому фестивалю является тунисский «Карфаген».

В значительной мере фильмы, снимаемые африканскими режиссёрами, направлены на разрушение стереотипов об Африке и её народе. Многие этнографические фильмы колониального периода получили неодобрение со стороны африканцев как искажающие африканские реалии. Стремление скорректировать мировой образ Чёрной Африки свойственно и литературе.

Также в понятие «африканского кино» включают фильмы, снятые диаспорой за пределами родины.

Наука 
см. Наука

Спорт 
 
 Чемпионат Африки по баскетболу
 Чемпионат Африки по волейболу
 Чемпионат Африки по гандболу

Футбол: некоторые сборные континента временами весьма успешно участвовали на Чемпионатах мира: Тунис (1978), Алжир (1982), Камерун (1990), Нигерия (1994,  1998, 2014), Сенегал (2002), Гана (2006, 2010), а Чемпионат мира по футболу 2010 прошёл в ЮАР. 
Многие африканские футболисты стали звёздами в известнейших европейских клубах.
 Чемпионат Африки по футболу

Ссылки

Примечания 

негры
Культура Африки